Спине́лли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Спинелли, Альтиеро (1907—1986) — итальянский политик.
 Спинелли, Брунелло (1939—2018) — итальянский ватерполист.
 Спинелли, Бруно (род. 1997) — бразильский прыгун с шестом.
 Спинелли, Гильерме (род. 1972) — бразильский автогонщик.
 Спинелли, Джастин (род. 1979) — американский велогонщик.
  (род. 1941) — американский писатель.
 Спинелли, Джузеппе (1694—1763) — итальянский куриальный кардинал.
 Спинелли, Клаудио (род. 1998) — аргентинский футболист.
 Спинелли, Кьяра (1744—1823) — итальянская аристократка и художница.
 Спинелли, Массимо (род. 1962) — итальянский кикбоксер.
 Спинелли, Матильда (род. 1989) — итальянская гимнастка.
 Спинелли, Фернандо (1728—1795) — итальянский куриальный кардинал.
 Спинелли, Филипп (род. 1956) — французский гребец.
 

 Спинелли (урожд. Элиза Бертело; 1887—1966) — французская актриса театра и кино.